Kacangan (Andong)
 Kacangan (Berbek)
 Kacangan (Malo)
 Kacangan (Modo)
 Kacangan (Ngunut)

Wikipedia:Met bot gemaakte doorverwijzing